Vlag van Brakel (Zaltbommel), de vlag van de voormalige gemeente Brakel in Gelderland (Nederland)
 Vlag van Brakel (Oost-Vlaanderen), de vlag van de gemeente Brakel in Oost-Vlaanderen (België)